Museu Olímpic de Lausana, inaugurat l'any 1993
 Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch, inaugurat l'any 2007 a Barcelona